Лома-де-ла-Лата:

 Лома-де-ла-Лата — нефтегазовое месторождение в Аргентине
 Лома-де-ла-Лата — тепловая электростанция в Аргентине